Летц () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Летц, Ганс (1887—1969) — американский скрипач и музыкальный педагог эльзасского происхождения.
 Летц, Джо (род. 1980) — норвежский барабанщик группы Combichrist.